Синкевичи () — агрогородок в Лунинецком районе Брестской области Белоруссии. Административный центр Синкевичского сельсовета. Население — 825 человек (2019).

География 
Синкевичи расположены в 15 км к западу от Микашевичей и в 30 км к востоку от города Лунинец. Местность принадлежит к бассейну Днепра, агрогородок стоит на левом берегу реки Лань, на противоположном берегу находится деревня Мокрово. К северу от деревни проходит магистраль М10 (Кобрин — Гомель), ещё одна дорога ведёт из Синкевичей через Мокрово в агрогородок Любань. На южной окраине поселения располагается ж/д платформа Сенкевичи на линии Брест — Гомель.

Культура 

 Музей ГУО "Синкевичская средняя школа"

Достопримечательности 
 Георгиевская церковь. Деревянная православная церковь построена на рубеже XVII и XVIII веков. На расстоянии 10 м от церкви возведена деревянная колокольня. Церковь — памятник архитектуры деревянного зодчества полесской школы  
 Курганный могильник. В 2 км к востоку от села. Относится к XI—XIII веку 
 Братская могила советских воинов и партизан. В 1951 году установлен обелиск.

Георгиевская церковь и курганный могильник включены в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.

Утраченное наследие 
 Деревянный костёл. Судя по сохранившейся фотографии ещё существовал в 1939 году. Вероятно уничтожен в годы Великой Отечественной войны или послевоенное время.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Синкевичи на сайте radzima.org

Агрогородки Лунинецкого района